Banja (Bośnia i Hercegowina) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Fojnica
 Banja (okręg raski) – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Novi Pazar
 Banja (okręg szumadijski) – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Aranđelovac
 Banja (okręg zlatiborski) – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Priboj
 Banja (żupania dubrownicko-neretwiańska) – wieś w Chorwacji, w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w mieście Ploče
 Banja (żupania splicko-dalmatyńska) – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w mieście Vrgorac

 Zobacz też
 Banja Luka i Miasto Banja Luka
 Dołna banja i Dołna banja (gmina)
 Saparewa banja i Saparewa banja (gmina)
 Niška Banja
 Banja Koviljača
 Vrnjačka Banja i Gmina Vrnjačka Banja
 Banja Loka
 Višegradska Banja